Kwaku Boateng ist der Name folgender Personen:

* Kwaku Boateng (Politiker) (um 1926–2006), ghanaischer Jurist und Politiker
 Kwaku Boateng (Leichtathlet) (* 1974), kanadischer Hochspringer ghanaischer Herkunft